Leto (Latona) – w mitologii greckiej jedna z tytanid, matka Apollina i Artemidy
 Leto – planetoida o numerze katalogowym 68
 Leto – rodzaj roślin z rodziny astrowatych

Zobacz też 

 Leto II Atryda – Bóg Imperator w fikcyjnym Uniwersum Diuny, stworzonym przez Franka Herberta
 Leto venus – gatunek motyla z rodziny niesobkowatych
 Jared Leto – amerykański piosenkarz i aktor
 Shannon Leto – współzałożyciel i perkusista grupy muzycznej 30 Seconds to Mars